Финал Кубка конфедераций 1999 года состоялся 4 августа 1999 года на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) между командами Мексики и Бразилии, с целью определения победителя Кубка конфедераций 1999.

Матч получился довольно результативным, в нём было забито 7 мячей. Благодаря дублю Сепеды и голам Абундиса и Бланко, мексиканцам удалось выиграть домашний Кубок конфедераций со счётом 4:3.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Видео матча на youtube.com

Кубок конфедераций 1999
1999
1999 год в футболе
Август 1999 года
1999
1999
События 4 августа
Международные спортивные соревнования в Мехико
Международные соревнования по футболу в Мексике
Спорт в Мексике в 1999 году